Clover Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Clover Butte (Idaho)	
 Clover Butte (Kalifornien)	
 Clover Butte (Douglas County, Oregon)	
 Clover Butte (Klamath County, Oregon)